Spaniels bezeichnet:

Spaniels, eine Gruppe der Jagdhunde, siehe Spaniel
Eine US-amerikanische Band, siehe The Spaniels